Вартковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 6435 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бяла-Гура
 Бернацице
 Бронув
 Бронувек
 Ходув
 Дрвалев
 Дзержавы
 Грабишев
 Кики
 Клудно
 Конопница
 Кшепоцинек
 Лонжки
 Мрувна
 Нер
 Нова-Весь
 Новы-Госткув
 Ожешкув
 Стажины
 Парондзице
 Паузев
 Борек
 Пелчиска
 Плевник
 Полесе
 Поводув-Тшеци
 Сакув
 Сендув
 Спендошин
 Спендошин-Колёня
 Стары-Госткув
 Суха
 Святоня
 Трускавец
 Тур
 Уязд
 Вартковице
 Вежбова
 Воля-Домброва
 Вулька
 Вульки
 Залесе
 Зельгощ

Прочие поселения 
 Бруднувек
 Ядвисин
 Левины
 Насале
 Поводув-Первши
 Поводув-Други
 Стажины
 Вежбувка
 Вильковице
 Воля-Недзведзя
 Завада

Соседние гмины 
 Гмина Даликув
 Гмина Ленчица
 Гмина Паженчев
 Гмина Поддембице
 Гмина Свинице-Варцке
 Гмина Унеюв

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства